BD-5 kann bedeuten:
Rajshahi, eine Verwaltungseinheit (division) in Bangladesh
Bede BD-5, ein Kleinstflugzeug

BD05